

Geografia

 Belgrado – capitale del paese ed ex capitale della Iugoslavia

 Belgrado – frazione di Varmo in provincia di Udine

 Belgrado di Albania – antico nome di Berat

Persone 
 Carlo Belgrado – patriarca cattolico italiano

Pagine correlate 
 Belgrade
 Beograd